El nombre de Pedro Henríquez hace referencia a:

 Pedro Henriquez de Acevedo (1525-1610), militar y político español.
 Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), filólogo y escritor dominicano.
 Pedro Henríquez Carrión (1717-1779), militar español.